

Carriera

Allenatore 
Il 12 maggio 2015 il contratto che lo lega con il  fino al termine della stagione viene rinnovato per altri due anni.

Palmarès

Giocatore 

Stade de Reims: 1991

Bordeaux: 1995

Allenatore 

Sion: 2014-2015

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni